XVIII церемония вручения премии «Гойя» состоялась 31 января 2004 года. Ведущие — Каэтана Гильен Куэрво и Диего Луна.

Номинации

Главные премии 
{| class=wikitable style="width="100%"
|-
! style="width="50%" | Лучший фильм
! style="width="50%" | Лучший режиссёр
|-
| valign="top" |
 Возьми мои глаза / Te doy mis ojos
Четвёртый этаж / Planta 4ª
Моя жизнь без меня / My Life Without Me
Солдаты Саламины / Soldados de Salamina
| valign="top" | Исиар Больяин – Возьми мои глаза / Te doy mis ojos
Изабель Койшет – Моя жизнь без меня / My Life Without Me
Сеск Гай – В городе / En la ciudad
Давид Труэба – Солдаты Саламины / Soldados de Salamina
|-
! style="width="50%" | Лучший актёр
! style="width="50%" | Лучшая актриса
|-
| valign="top" |
 Луис Тосар – Возьми мои глаза / Te doy mis ojos
Эрнесто Альтерио – Дни футбола / Días de fútbol
Хавьер Камара – Торремалинос 73 / Torremolinos 73
Альфредо Ланда – Божественный свет / La luz prodigiosa
| valign="top" | Лайя Маруль – Возьми мои глаза / Te doy mis ojos
Ариадна Хиль – Солдаты Саламины / Soldados de Salamina
Адриана Осорес – Спящая удача / La suerte dormida
Сара Полли – Моя жизнь без меня / My Life Without Me
|-
! style="width="50%" | Лучший актёр второго плана
! style="width="50%" | Лучшая актриса второго плана
|-
| valign="top" |
 Эдуард Фернандес – В городе / En la ciudad
Хоан Дальмау – Солдаты Саламины / Soldados de Salamina
Хуан Диего – Торремалинос 73 / Torremolinos 73
Хосе Луис Гомес – Божественный свет / La luz prodigiosa
| valign="top" | Кандела Пенья – Возьми мои глаза / Te doy mis ojos
Мария Ботто – Солдаты Саламины / Soldados de Salamina
Моника Лопес – В городе' / En la ciudadМария Пухальте – Карандаш плотника / El lápiz del carpintero|-
! style="width="50%" | Лучший оригинальный сценарий
! style="width="50%" | Лучший адаптированный сценарий
|-
| valign="top" |
 Возьми мои глаза – Исиар Больяин и Алисия Луна / Te doy mis ojos
В городе – Томас Арагай и Сеск Гай / En la ciudad
Часы дня – Хайме Росалес и Энрик Руфас / Las horas del día
Торремалинос 73 – Пабло Берхер / Torremolinos 73
| valign="top" | Моя жизнь без меня – Изабель Койшет / My Life Without MeСлабость большевика – Мануэль Мартин Куэнка и Лоренсо Сильва / La flaqueza del bolcheviqueБожественный свет – Фернандо Мариас / La luz prodigiosaСолдаты Саламины – Давид Труэба / Soldados de Salamina|-
! style="width="50%" | Лучший мужской актёрский дебют
! style="width="50%" | Лучший женский актёрский дебют
|-
| valign="top" |
 Фернандо Техеро – Дни футбола / Días de fútbol
Виктор Клавихо – Подарок Сильвии / El regalo de Silvia
Хуан Санс – Пятно жизни / La vida mancha
Оскар Хаэнада – Ноябрь / Noviembre
| valign="top" | Мария Вальверде – Слабость большевика / La flaqueza del bolcheviqueВероника Санчес – Южнее Гранады / Al sur de GranadaНатали Поса – Дни футбола / Días de fútbolЭлисабет Хелаберт – Возьми мои глаза / Te doy mis ojos|-
! style="width="50%" | Лучший иностранный фильм на испанском языке
! style="width="50%" | Лучший европейский фильм
|-
| valign="top" |
 Короткие истории / Historias mínimas • Аргентина
Тайна Тринидада / El misterio del Trinidad • Мексика
Гаванская сюита / Suite Habana • Куба 
Путешествие к морю / El viaje hacia el mar • Уругвай  
| valign="top" | Гуд бай, Ленин! / Good Bye Lenin! • ГерманияДогвилль / Dogville • ДанияМечтатели / The Dreamers • Великобритания/Франция/Италия Цветок зла / La fleur du mal • Франция
|-
! style="width="50%" | Лучший режиссёрский дебют
! style="width="50%" | Лучший мультипликационный фильм
|-
| valign="top" |
 Анхелес Гонсалес Синде – Спящая удача / La suerte dormida
Пабло Берхер – Торремалинос 73 / Torremolinos 73
Хайме Росалес – Часы дня / Las horas del día
Давид Серрано – Дни футбола / Días de fútbol
| valign="top" | Легенда о рыцаре / El Cid: La leyendaГород колдунов / Los reyes magosПророчество Алхамбра / El embrujo del SurДетектив Глап / Glup''
|}

Другие номинанты

Премия «Гойя» за заслуги 
''' Эктор Альтерио

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Номинанты и призёры премии «Гойя» 2004 года IMDB
 Номинанты и призёры премии «Гойя» 2004 года Kinopoisk.ru

2004
События 31 января
январь 2004 года
2004 год в Испании
Кинопремии 2004 года